Nueva Alianza kan syfta på:
Nueva Alianza (politiskt parti) – ett politiskt parti i Mexiko

Geografi

Mexiko 

 Nueva Alianza, Chiapas, Ostuacán, 
 Nueva Alianza, Zacatecas, Calera, 

Robotskapade Mexikoförgreningar